Montrond puede referirse a: 

 Montrond, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Montrond, comuna de Jura (Francia).